Dubai Women’s Sevens 2022 – jedenasta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Dubai Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 2–3 grudnia 2022 roku na The Sevens w Dubaju będąc pierwszym turniejem sezonu 2022/2023.

Informacje ogólne 
Rozegrane na The Sevens zawody były pierwszym turniejem sezonu 2022/2023 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Chin – wśród nich była także po raz pierwszy jako stały uczestnik cyklu wspólna reprezentacja Wielkiej Brytanii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby pod koniec listopada 2022 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły Irlandia, Nowa Zelandia i Australia, te dwie ostatnie następnie łatwo rozprawiły się z rywalkami w półfinałach. W dziewiętnastym finale WSS rozegranym pomiędzy tymi drużynami pomimo hat tricka Michaeli Blyde Nowozelandkom nie udało się pokonać Australijek, a najlepszą jego zawodniczką została uznana przedstawicielka triumfatorek, Madison Ashby. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła jej rodaczka Maddison Levi, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Irlandka Amee-Leigh Murphy Crowe.

Jednodniowa wejściówka kosztowała 375–400 dirhamów, zaś dwudniowa 475–575 AED.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

T1
Dubai Women’s Sevens
2022 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich